Akmolinsk (stad)
 Oblast Akmolinsk
 Gouvernement Akmolinsk